Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Arkéa-Samsic in der Saison 2022.

Mannschaft

Siege

Weblinks 
 

Radsportteam 2022